Пётр Бабак:
 Бабак, Пётр Лукьянович (1926—2004) — работник советской строительной отрасли, тракторист, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны. 
 Бабак, Пётр Корнеевич (1914—1992) — полковник Советской Армии, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.